As veias maxilares são veias da cabeça.

Maxilares